Die Open GDF Suez 2011 waren die 19. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Paris. Sie waren als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand zeitgleich mit den PTT Pattaya Open 2011 in Pattaya vom 7. Februar bis zum 13. Februar 2011 statt.

Im Einzel war Jelena Dementjewa und im Doppel die Paarung Iveta Benešová / Barbora Záhlavová-Strýcová Titelverteidiger. Gewonnen hat im Einzel die Tschechien Petra Kvitová und im Doppel die Paarung Bethanie Mattek-Sands / Meghann Shaughnessy.

Vorentscheidungen

Eintrittsliste 

 Der WTA-Rang ist vom 31. Januar 2011

Wildcard 
Folgende Spielerinnen erhielten ihre Spielberechtigung durch eine Wildcard von den Veranstaltern:

Qualifikation 

Folgende Spielerinnen haben sich über die Qualifikationsrunde in das Hauptfeld gespielt:
 
 
 
 
  als LuckyLoser

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Paris